La Pierre de Karse est un artefact magique dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés. Elle est d'une importance primordiale dans la série le retour des archimages de Troy Denning.

Présentation 

La Pierre de Karse est un artefact ancien lié à un évènement de l'histoire des Royaumes oubliés, elle ressemble à un rocher avec une fissure en son centre de laquelle s'écoule un liquide argenté. Elle est restée entreposé depuis son apparition sur Féerune dans la pyramide de la ville de Karse d'où la Pierre tire son nom. (Karse est une ville en bordure des bois de la Haute-forêt et est considérée comme maudite car la mort y règne en maitresse sous toutes ses formes, la magie de la Toile y est aussi victime de l'entropie.)

Légende et Histoire
L'origine de la Pierre est mêlée de légende. Tout comme l'artefact tire son nom de la ville de Karse, la ville elle-même vient de l'un des archimages et maitres de Néthéril: Karsus. À la fin de la Folie de Karsus, un des avatar de la divinité morte Karsus serait tombé sur Féerune. Karse est née du culte qu'ont rendu les premiers mortels à avoir découvert le "corps divin". Par la suite, fut construit sur le corps une pyramide pour protéger le Cœur de Karsus, le  liquide argenté se répandent de la fissure serait les regrets de l'archimage.

La Pierre ne bougea pas de la cité jusqu'à ce que l'un des Princes d'Ombre, Melegaunt Tantul, et l'elfe Galareon Nimedu vinrent la chercher pour invoquer la dernière cité Néthéril après la rupture du Mur des Sharns. À la suite du retour d'Ombre, la Pierre fut gardé dans l'un des temples de la Déesse cachée (Shar) au sein la ville des anciens archimages pour qu'ils puissent utiliser sa magie. Quand les projets des Shadovars, le peuple d'Ombre, échouèrent la déesse fit disparaitre l'artefact à travers un lac pour les punir et avoir révélés l'importance de la Pierre.

Pouvoirs et magies de la Pierre de Karse 

La Pierre de Karse est avant tout le dernier lien avec la "magie entière". Le liquide qui s'écoule de la pierre est de la magie entière, c'était la magie qui existait avant que la Toile et la Toile d'Ombre (Ombretoile) ne se séparent et affaiblissent la Toile. Ce fut les actes de Mystryl cherchant à sauver la magie qui engendra cette scission à la fin de la Folie de Karsus. De cette puissance ancienne, on peut tirer une grande force pour lancer des sorts et créer des artefacts.

L'importance de la Pierre de Karse est surtout de type divin car elle représente le contrôle que Shar arracha à Mystra sur la Toile d'Ombre et est un sujet de l'histoire de la série du retour des archimages car beaucoup de divinités, comme Cyric, lorgnent sur ce domaine.

L'artefact est aussi le phylactère de la liche Wulgreth qui loge dans la pyramide de Karse.

Sources 

Série Le retour des Archimages de Troy Denning :

 L'appel au meurtre (The Summoning), 2001 aux USA, 2004 par Fleuve noir
 Le cri des justes (The Siege), 2001 aux USA, 2004 par Fleuve noir
 Le silence des innocents (The Sorcerer), 2002 aux USA, 2004 par Fleuve noir

Artefact des Royaumes oubliés